"Păulești" pode ser as seguintes localidades romenas:
 Păulești (Satu Mare)
 Păulești (Prahova)
 Păulești (Vrancea)

Desambiguações de topônimos